A szerencse fia (1917) magyar film
 A szerencse fia (1973) angol film
 A szerencse fia (2008) amerikai film
 A szerencse fia (2009) a Garfield-show című amerikai-francia rajzfilmsorozat epizódja